La Rochelle kan syfta på:

 La Rochelle – fransk stad i departementet Charente-Maritime
 La Rochelle, Haute-Saône – fransk kommun i departementet Haute-Saône
 La Rochelle-Normande – fransk kommun i departementet Manche

Se även 
 Rochelle